Гра́нквист (Granqvist) — скандинавская фамилия. Известные носители:
 Гранквист, Андреас (род. 1985) — шведский футболист.
 Гранквист, Ида (1860—1926) — шведская поэтесса и миссионер.
 Гранквист, Хелена (род. 1970) — шведская кёрлингистка.